Круглянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Круглянский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края.
 Круглянский сельсовет — в Звериноголовском районе Курганской области.

в Белоруссии:
 Круглянский сельсовет — в Круглянском районе Могилёвской области.